Марија Елена Доехринг () је колумбијска глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Колумбијски глумци